Soavina – comune del distretto di Ambatofinandrahana, Madagascar
 Soavina – comune del distretto di Betafo, Madagascar
 Soavina Est – comune del Madagascar